Zarza de Granadilla kan syfta på:

Spanien 

 Zarza de Granadilla (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Zarza de Granadilla (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres,